Enric VIII d'Anglaterra (1491 - 1547), rei d'Anglaterra i senyor d'Irlanda (1509 -47) 
 Enric VIII de Baviera (1050, Saxònia -Lieja, 1106), duc de Baviera (1053-1054 i 1055-1061), rei d'Alemanya (1054-1056) i emperador del Sacre Imperi 
 Enric VIII de Caríntia (~1265 -1335), membre de la dinastia dels Meinardins, comte de Tirol o Gorízia-Tirol, duc de Caríntia i Carniola des de (1295 -1335) i rei de Bohèmia (1306 i 1307-1310).

També pot voler dir:
 Henri VIII, òpera de Camille Saint-Saëns estrenada el 1883.